То́рстейн  Ве́блен (; 30 июля 1857, Като, шт. Висконсин — 3 августа 1929, Менло-Парк, шт. Калифорния) — американский экономист, социолог, публицист и футуролог. Основоположник институционального направления в политической экономии. Доктор философии (1884). Преподавал в Корнеллском (1890—1892), Чикагском (1892—1906), Стэнфордском (1906—1909) университетах, в университете штата Миссури (1910—1917). Один из инициаторов изучения моды как аналитической дисциплины.

Биография 
Т. Веблен родился в сельской местности штата Висконсин в семье норвежских переселенцев — Томаса Веблена и его жены Кэти, которые эмигрировали в США в конце 1840-х годов XIX века. Его отец был фабричным рабочим, затем плотником. Накопив определённую сумму, семья приобрела ферму в Нерстранд, Миннесота, где прошло раннее детство их шестого по счету ребёнка — Торстейна. В 1865 году семья вновь переехала, на этот раз в Уиллинг, где отец Т. Веблена продолжал заниматься фермерским хозяйством.

В 1874 году, в возрасте семнадцати лет, Торстейн поступил в Карлтонский колледж в Нортфилде, который он закончил на год раньше срока, сдав экзамены экстерном. В 1880 году после окончания колледжа Т. Веблен получил место учителя в Мэдисоне, но через год учебное заведение закрылось, он оказался без работы и поселился на ферме у отца. Спустя год он поступил в Университет Хопкинса, где изучал философию и политическую экономию. В Университете Хопкинса Т. Веблен проучился лишь неполный семестр, так как не получил ожидаемую стипендию. Его отец взял для него заём в банке, и он поступил в Йельский университет, который окончил с отличием в 1884 году, защитив диссертацию «Этические основания учения о воздаянии» об этике И. Канта () и получив докторскую степень. После окончания университета он не получил должности преподавателя и вынужден был вернуться на отцовскую ферму, где провел следующие 7 лет.

В 1890 году Веблен получает место ассистента в Корнельском университете США, однако проработал он там недолго.
В академическом мире он не стал своим и вынужден был часто менять колледжи и университеты из-за своих радикальных взглядов и тяжелого характера.

В 1888 году состоялась свадьба Торстейна Веблена с Эллен Рольф, с которой познакомился ещё будучи студентом в Карлтонском колледже.

Автор ряда фундаментальных экономических и социологических трудов. Над своей первой книгой «Теория праздных классов» начинает работать в 1895 году. Основной материал для исследования он черпал из Чикагской действительности того времени — эпохи трущоб и дворцов. Летом 1896 года побывал в Европе, где также собирал материал для своей книги. В последующие годы активно читал К. Маркса, Ч. Дарвина, Г. Спенсера. За всё время работы над книгой Веблен неоднократно переписывал целые главы. В феврале 1899 года книга была опубликована и вызвала волну популярности и ажиотажа вокруг персоны Веблена. Летом 1904 года публикуется его вторая книга «Теория делового предпринимательства», которая, однако, не принесла ему такого же успеха, но вместе с тем, популярность автора стремительно росла. В этот период Веблен начал вести не только большую научную, но и педагогическую работу. В 1910 году работал над книгой «Инстинкт мастерства и уровень развития технологии производства», которая была опубликована в 1914 году.

В 1892—1906 преподавал в Чикагском университете. В 1906—1909 годах преподавал в Стэнфордском университете, с конца 1910—1917 год читал лекции в Университете штата Миссури (г. Колумбия).

В начале 1920-х годов Веблен стал одним из основателей Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке. Редактировал «Журнал политической экономии» (англ. «Journal of Political Economy»).

Впоследствии Веблен уезжает в Калифорнию, где проводит в бедности остаток жизни.

Вклад в науку 

Веблен считал, что в рыночной экономике потребители подвергаются всевозможным видам общественного и психологического давления, вынуждающим их принимать неразумные решения. Именно благодаря Веблену в экономическую теорию вошло понятие «демонстративное потребление», получившее название «эффект (парадокс) Веблена». Эффект Веблена — достаточно распространённое явление показательного потребления, которое возникает при потреблении благ, в основном недоступных для большинства обычных потребителей в связи с их высокой ценой, что подчеркивает социальную значимость их владельцев. При таком потреблении наблюдается прямая зависимость: чем выше цена на какой-либо продукт, тем выше уровень его потребления.

Ввёл термин «праздный класс».

Сочинения

Книги 

 «Теория праздного класса: экономическое исследование институций» (, 1899)
 «Теория делового предприятия» (, 1904).
 «Инстинкт мастерства» (, 1914)
 «Имперская Германия и промышленный переворот» (, 1915)
 «Исследование природы мира и условий его поддержания» (, 1917).
 «Высшее образование в Америке» (, 1918)
 «Предприниматели и простой человек» (, 1919)
 «Инженеры и ценовая система» (, 1921).
 «Собственность отсутствующих лиц и предпринимательство в современную эпоху: пример Америки» (, 1923).

 В русском переводе
 Теория праздного класса. — : «Прогресс», 1984.
 Теория делового предприятия. — М.: «Дело», 2007. — 288 с. — ISBN 978-5-7749-0447-1.
 Инженеры и ценовая система. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2018. — 112 с. — ISBN 978-5-7598-1724-6.

Статьи 
 Экономическая теория дамского платья = The Economic Theory of Women’s Dress (1894). // Экономическая социология. 2022. Т. 23. № 5.
 «Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной» (1898)
 «Ограниченность теории предельной полезности» (1909)

См. также 
 Эволюционная экономика
 Технократия
 Теория моды

Примечания

Литература 
 Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023. 387 с.
 
 
 Веблен Т. Теория праздного класса. — Прогресс, 1984.
 Thorstein Veblen The Theory of the Leisure Class // Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, third edit., — Ed.by David B. Grusky, — Westview Press, — pp. 862—870

Ссылки 
 Сайт, посвященный Т. Веблену
 Веблен Т. Теория праздного класса
 T. Veblen. The Leissure Class
 T. Veblen. Why is Economics Not an Evolutionary Science?
 T. Veblen. The Beginning of Ownership av Thorstein Veblen
 T. Veblen. Theory of Business Enterprise
 T. Veblen. The Engineers and the pricesystem

Социологи США
Экономисты США
Институционализм
Институциональные экономисты
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Выпускники Карлтонского колледжа
Выпускники Йельского университета
Социологи по алфавиту
Сторонники антипотребительства
Преподаватели Стэнфордского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Миссурийского университета
Преподаватели Новой школы
Теоретики моды
Редакторы Journal of Political Economy